Biron (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Biron (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Biron (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Biron – wieś w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood